Aboite ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Aboite (Indiana), eine Ortschaft im Allen County, im US-Bundesstaat Indiana
 Aboite Township, eine Ortschaft im Allen County, im US-Bundesstaat Indiana

Siehe auch:
 Aboite Creek, ein Fluss im Huntington County, im US-Bundesstaat Indiana